Климковцы — название населённых пунктов:

Украина 
 Климковцы — село в Подволочисском районе Тернопольской области.
 Климковцы — село в Хмельницком районе Хмельницкой области.